Giriharja (Cipanas)
 Giriharja (Rancah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing